Indianapolis 500 2021 je sto peta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 2021. Svojo četrto zmago na dirki je dosegel Hélio Castroneves s povprečno hitrostjo 306,886 km/h, s čimer se je še s tremi dirkači izenačil kot najuspešnejši dirkač v zgodovini dirke.

Prijavljeni dirkači

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2021 v športu
2021